Чекрыгин — фамилия; имеет женскую форму Чекрыгина.

Известные носители 
 Чекрыгин, Александр Иванович (1884—1942) — артист балета, педагог, балетмейстер.
 Чекрыгин, Василий Николаевич (1897—1922) — русский живописец, график.
 Чекрыгин, Иван Иванович (1880—1942) — артист балета, композитор.